Qadeš – località del Levante dove si combatté un'importante battaglia fra Ittiti ed Egizi
Qadesh – antica dea siriana, poi accolta nel pantheon egizio
Qades – villaggio nella provincia di Badghis (Afghanistan)
Qadas – villaggio libanese a 17 chilometri verso nordest da Safad
Qadhesh (o Kadesh) – località di Israele menzionata dalla Bibbia (Numeri, )

Pagine correlate
Kadesh (disambigua)